Cuvântul Ismail se poate referi la:

 Orașul Ismail din regiunea Odesa, Ucraina.

Unități administrative
Ținutul Ismail (1818–1917), unitate administrativ-teritorială din gubernia Basarabia.
Județul Ismail (1919–1938, 1941–1944), unitate administrativă de ordinul întâi din Regatul României.
Regiunea Ismail, a existat în perioada 1940–1954 în Bugeacul de astăzi, fiind ulterior alipit regiunii Odesa.
Raionul Ismail, raion din Ucraina.

Personaj literar 
 Ismail (bucătar ficțional), unul din personajele principale ale romanului Toate pânzele sus! de Radu Tudoran;

Nume proprii